Robert Ayres ist der Name folgender Personen:

* Robert Ayres (Illustrator) (Robert Temple Ayres; 1913–2012), US-amerikanischer Illustrator 
 Robert Ayres (Schauspieler) (1914–1968), US-amerikanischer Schauspieler 
 Robert Herbert Ayres (Bob Ayres; 1914–1993), englischer Rugby-League-Spieler
 Robert M. Ayres (Robert Moss Ayres; 1898–1977), US-amerikanischer Architekt 
 Robert U. Ayres (Robert Underwood Ayres; * 1932), US-amerikanischer Physiker, Ökonom und Hochschullehrer